święty gaj – miejsce kultu
 Święty Gaj – wieś w powiecie elbląskim